Frontowe Zobowiązanie Żołnierzy 7. Dywizji Pancernej – niemiecki jednostronicowy, kieszonkowy dokument wydany na przełomie 1944 i 1945 r.

Zdaniem Bruna Friesena, jednego z żołnierzy 7. Dywizji Pancernej, wydanie go w obliczu nieuchronnej klęski III Rzeszy, było próbą upolitycznienia oddziałów Wehrmachtu bez wcielenia ich do Waffen-SS i miało skłaniać je do stawiania większego oporu na polu walki.

Treść 

 WIERZE

w Niemcy. Mą wzorową postawą, słowem pisanym i mówionym, uczynię wszystko, by utrzymać i wzmocnić duchowo zdolność ludu niemieckiego do stawiania oporu na froncie i w kraju.

 WIERZE

w naród niemiecki zjednoczony narodowym socjalizmem i w zwycięstwo jego słusznej sprawy.

 WIERZE

jako narodowosocjalistyczny żołnierz w mego wodza, Adolfa Hitlera.

 JESTEM ZDECYDOWANY

Poświecić w ciągu obecnego, decydującego starcia o byt mego narodu wszystkie me siły, moją krew i moje życie i walczyć fanatycznie, z nieustępliwym uporem o każdą piędź niemieckiej ziemi.

 NIGDY

nie opuszczę moich towarzyszy.

 NIGDY

nie porzucę broni, którą mój kraj wykonał dla mnie z największym poświęceniem.

 NIGDY

nie oddam mego czołgu, mego pojazdu ani innego materiału wojennego. Jeśli rozkaz każe mi pozostawić broń lub inny materiał wojenny, zadbam, by wszystko, co mogłoby wpaść w ręce wroga, zostało zawczasu zniszczone.

 UZNAJE

że należę  do braterstwa broni mojej dywizji.

Bibliografia 
 Bruno Friesen – Brunatny pancerniak. Z Kanady na niemiecki Front Wschodni. Wspomnienia żołnierza 7. Dywizji pancernej Wehrmachtu, przeł. Jan Szkudliński, Bellona Warszawa 2009, s. 145-148 ISBN 978-83-11-11578-1

Wojskowość III Rzeszy